

Ленково — село в Плевенській області, входить до складу общини Гулянці

Ленково — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства